Górki Duże peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Górki Duże, un village dans la voïvodie de Łódź
 Górki Duże, un village dans la voïvodie de Mazovie